Southpoint Wanderers é um clube de futebol da Ilha Christmas. Disputou a primeira divisão do território pela última vez em 2014.

Clubes de futebol da Ilha Christmas